

Cinema 
Gang (Thieves Like Us) – film del 1974 diretto da Robert Altman
Gang – film del 2000 diretto da Mazhar Khan

Musica 
Gang – gruppo musicale rock e folk italiano
Gang – album di Johnny Hallyday del 1986

Altro 
 Gang – gruppo di individui che praticano attività illecite (vedi anche gangster e banda (criminalità)

Pagine correlate 
Gangsta
Gangster (disambigua)